EUI peut désigner :
 European University Institute, (en français, Institut universitaire européen), une organisation internationale dispensant des formations de 3e cycle universitaire en sciences politiques et sociales, économie, droit, histoire et civilisation ;
 , un système de transfert proposé pour la zone euro qui vise à assurer la stabilisation macroéconomique.